Jméno (latinsky nomen) může být různých druhů:

 jméno (mluvnice) – jazykovědný termín pro druhy slov a slovních spojení vykazující gramatické kategorie pádu, gramatického čísla a jmenného rodu, 
 vlastní jméno (též proprium) – pojmový protiklad jména obecného, apelativa.
 osobní jméno (také antroponymum)
 rodné jméno (též křestní jméno) – druh antroponyma, nedědičné vlastní jméno osoby
 řeholní jméno (též řádové či mnišské jméno) – jméno obdržené při řeholních slibech
 biřmovací jméno – jméno obdržené při biřmování
 místní jméno – více významů
 pomístní jméno
 obchodní jméno

Související články 
 Apelativum – obecné jméno
 Jmenování – nominace
 Nomen (rozcestník)
 Nomenklatura (rozcestník)
 Nomos z řeckého νόμος/zákon (nomogram, nomokracie)
 Příjmení

Externí odkazy